провінція Шаба — нині провінція Катанга Демократичної республіки Конго (з 1971 по 1997 рік, провінція називалась Шаба)
 Ален Шаба Ален Шаба (фр. Alain Chabat) (24 листопада 1958) — французький комедіограф, актор , режисер , сценарист , продюсер